Михаил Васильевич Гущин (1924, Аргазины, Калужская губерния — 9 июля 1976) — сельский механизатор, Герой Социалистического Труда (1973).

Биография 
Родился в селе Аргазины (ныне — , Калужская область).

Участник Великой Отечественной войны, в РККА с 16.03.1942 года. Тяжело ранен 12.05.1942 в районе Смоленска. 10.05.1945 награждён медалью «За отвагу» (на время совершения подвига — телефонист взвода управления дивизиона 560 минп 31 оминбр РГК Ленинградского фронта).

После демобилизации вернулся на родину — в Перемышльский район. Работал механизатором сначала в МТС, потом в организованной на базе нескольких хозяйств Калужской областной опытной сельскохозяйственной станции.

В 1966 году возглавил звено по выращиванию картофеля на семенные цели, в котором вместе с ним трудились его сыновья — Николай, Михаил и Владимир.

За получение высоких урожаев семенного картофеля (284 ц/га на площади 83 га) в 1973 году удостоен звания Героя Социалистического Труда.

Умер 9 июля 1976 года.

В его честь в Перемышльском районе Калужской области был учреждён приз, которым награждалось лучшее механизаторское звено.

Источники 
  Сельское хозяйство Нечерноземья: интенсификация, повышение эффективности, социальные проблемы. — М.: Профиздат, 1975. — 61+2 с. — (Библиотечка сельского профсоюзного активиста). ISSN 0201-7644

Связисты Великой Отечественной войны
Аграрии и механизаторы